Varste ist der Name folgender Orte:
 Varste (Blender), Ort in der Gemeinde Blender
 Varste (Kirchhundem), Ort in der Gemeinde Kirchhundem

Siehe auch:
 Vaerst